Вса́дник без головы́ — персонаж, распространённый в ирландской мифологии под именем Дуллахан, а также:

 «Всадник без головы» — роман Майн Рида.
 «Всадник без головы» (1973) — фильм режиссёра Владимира Вайнштока на основе романа Майн Рида.
 Всадник без головы — персонаж рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине» и его экранизация:
 «Всадник без головы» — американский немой комедийный фильм 1922 года.